Села:
 Іваньки — Вінницька область, Липовецький район
 Іваньки — Вінницька область, Погребищенський район
 Іваньки — Черкаська область, Маньківський район